Formariz bezeichnet zwei Ortschaften

 Formariz (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Concelho de Paredes de Coura
 Formariz (Villar del Buey), Dorf in der spanischen Gemeinde Villar del Buey, Provinz Zamora